A844 steht für:
 Autoroute A844, eine französische Autobahn
 A844 road eine Fernstraße in Schottland